Монфокон () — многозначный термин, который может означать:

География

Франция 
 Монфокон (Ду) — коммуна в департаменте Ду
 Монфокон (Гар) — коммуна в департаменте Гар
 Монфокон (Эна) — коммуна в департаменте Эна
 Монфокон (Ло) — коммуна в департаменте Ло
 Монфокон (Мёз) — коммуна в департаменте Мёз
 Монфокон (Верхняя Луара) — коммуна в департаменте Верхняя Луара
 Монфокон (Мен и Луара) — коммуна в департаменте Мен и Луара
 Монфокон (Дордонь) — коммуна в департаменте Дордонь
 Монфокон (Верхние Пиренеи) — коммуна в департаменте Верхние Пиренеи

Швейцария 
 Монфокон (Швейцария) — город в кантоне Юра

Люди 
 Бернар де Монфокон — французский филолог и историк, член французской монашеской конгрегации святого Мавра ордена бенедиктинцев

Другое 
 Монфокон (виселица) () — огромная каменная виселица, построенная в XIII веке к северо-востоку от Парижа